Клема́нс Поэзи́ (), настоящая фамилия — Гиша́р (; род. 30 октября 1982 года) — французская актриса и модель.

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Родилась в Л’Э-ле-Розе в семье малоизвестного актёра и писателя Этьена Гишара и школьной учительницы. В качестве сценического имени взяла девичью фамилию матери. У неё есть младшая сестра Маель Поэзи-Гишар, которая тоже является актрисой. В детстве посещала альтернативную школу в Мейдене. Была не очень популярна среди ровесников.

Карьера 
После ухода из школы La Source начала изучать драму в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Её первая роль на английском языке была в мини-серии BBC «Заговор против короны» (2004), где она играла Марию, королеву Шотландии.

В 2005 году появилась в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», в роли Флёр Делакур, а также между 2006 и 2007 годах снялась в нескольких фильмах и телевизионных постановках, в том числе в телесериале «Война и мир». Вернулась в роли Флёр Делакур в двух последних частях «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В качестве модели Клеманс была отмечена в журнале ID, дважды во французских журналах Jalouse, Yen и Nylon. С октября 2007 года Поэзи стала лицом бренда Chloé и участвовала в осенней рекламной кампании Gap.

В декабре 2011 года Поэзи была выбрана лицом дизайнерской компании одежды G-Star Raw. В 2014 году она стала лицом аромата Love Story от Chloé.

В 2011 году Клеманс записала дуэт вместе с английским музыкантом Майлзом Кейном. Песня «Happenstance» вышла 9 мая в дебютном альбоме Майлза Colour of the Trap.

Личная жизнь 
В январе 2017 года у Поэзи родился сын Лиам, а в 2019 году — второй ребёнок. В сентябре 2021 года стало известно о её третьей беременности.

Фильмография

Примечания

Ссылки